Les dynasties du Sud sont celles qui, lors de la période des Dynasties du Nord et du Sud située entre l'effondrement des Jin en 420 et la réunification par les Sui en 589, gouvernèrent le sud de la Chine ; ce sont :
 les Song du Sud (420-479) ;
 les Qi du Sud (479-502) ;
 les Liang (502-557) ;
 les Chen (557-589).

Liste des souverains des dynasties du Sud 

Dynasties du Nord et du Sud
Histoire de la Chine impériale